lico – w dawnym polskim prawie karnym przedmiot przestępstwa
 w odniesieniu do człowieka – twarz, policzek
 o przedmiocie – jego zewnętrzna (widoczna) powierzchnia
 lico w budownictwie – zewnętrzna widoczna powierzchnia ściany, muru, budynku, cokołu.
 lico w garbarstwie i przemyśle skórzanym - zewnętrzna powierzchnia skóry.

Zobacz też 
 licowanie